Metropolitano de Londres - apelidado de "tube"
The Tube
TUBE - Banda de J-pop
YouTube, serviço de compartilhamentos propriedade da Google

Desambiguação